Stannis Baratheon é uma personagem fictícia  da série de livros de  fantasia A Song of Ice and Fire, do autor norte-americano George R. R. Martin. Ele também é um dos personagens principais da série de televisão da HBO, Game of Thrones, onde é interpretado pelo ator britânico Stephen Dillane. Stannis é introduzido em ambas as mídias como o filho do nobre Steffon Baratheon e irmão do rei de Westeros, Robert Baratheon. 

Embora seja mencionado pela primeira vez em A Game of Thrones, de 1996, Stannis apareceu formalmente em A Clash of Kings (1998), A Storm of Swords (2000) e A Dance with Dragons (2011). Em dezembro de 2011, Martin postou um capítulo de amostra do ainda inacabado The Winds of Winter, contado do ponto de vista de Theon Greyjoy, que confirmou o retorno de Stannis no sexto livro.

Biografia 
Stannis é o segundo filho dos três filhos homens de Steffon Baratheon e Cassana Estermont e em sua juventude foi sempre ofuscado pelo irmão mais velho, Robert Baratheon.  Quando tinha 14 anos, ele testemunhou a morte de seus pais num naufrágio ao largo da costa do castelo de Storm's End, da Casa Baratheon, e perdeu sua crença na Fé dos Sete, a religião predominante nos Sete Reinos.

Durante a Rebelião de Robert, Stannis controla Storm's End na ausência do irmão, mas é cercado constantemente por Mace Tyrell e Paxter Redwyne. A guarnição do castelo só evita a morte por inanição graças ao contrabandista Davos Seaworth, que se evade da frota de Redwyne trazendo para os soldados de Stannis uma carga de peixe e cebolas. Quando Ned Stark chega com suas tropas e levanta o cerco, Stannis sagra Davos como cavaleiro em agradecimento por sua ajuda, mas insiste para que ele tenha quatro dedos amputados como punição por seus anos de contrabando. Stannis é então enviado à Pedra do Dragão para capturar a ilha, mas quando chega, descobre que os filhos de Aerys II Targaryen, Viserys e Daenerys, fugiram. Em seu retorno como rei, Robert Baratheon o nomeia Senhor de Pedra do Dragão, o que faz com que se sinta desprezado, pois seu irmão mais novo, Renly, é nomeado Senhor de Storm's End.

Sete anos depois, Stannis se casa com Lady Selyse Florent, mas Robert usa a cama do casal para deflorar a prima de Selyse, Delena, insultando o irmão. Stannis e Selyse tem uma filha,  Shireen, que quase morre na infância quando contrai escamagris, uma doença rara que transforma a pele em escamas, e fica com parte do rosto desfigurado. Stannis, que é também nomeado pelo irmão Mestre dos Navios, usa sua esquadra para destruir a Armada de Ferro na Ilha Fair, durante a rebelião dos Greyjoy. Ele passa a desconfiar que os filhos de Robert com Cersei Lannister não são realmente dele e revela sua suspeita ao Mão do Rei Jon Arryn; os dois descobrem vários filhos bastardos de Robert em Porto Real e começam a coletar provas, até que Jon morre subitamente.

Série litéraria

A Game of Thrones 
Quando Robert viaja para Winterfell para nomear Eddard como sua nova Mão, Stannis foge para Pedra do Dragão com suas forças, incluindo a maior parte da marinha real. Stannis suspeita do envolvimento de Cersei na morte de Jon. Mais tarde, é revelado que o verdadeiro culpado foi a esposa de Jon,Lysa, que foi persuadida a envenenar seu marido por seu amante, Petyr Baelish. Eddard continua as investigações de Stannis e Jon, e descobre que os filhos de Cersei são produtos de seu relacionamento incestuoso com seu irmão gêmeo Jaime Lannister. Após a morte de Robert, Eddard tenta substituir o suposto herdeiro de Robert, Joffrey Baratheon, por Stannis, mas perde a luta política contra os Lannister e é executado.

A Clash of Kings 
Stannis cai sob a influência da sacerdotisa Melisandre, que acredita que ele seja a reencarnação de Azor Ahai, uma figura messiânica em sua fé. Ele declara a si próprio rei; entretanto, muitos dos vassalos militares da Casa Baratheon e da Casa Tyrell apoiam a reivindicação de seu irmão mais novo e carismático, Renly, devido a seu casamento com Margaery Tyrell. Stannis tenta negociar com o irmão, oferecendo a ele a chance de ser seu herdeiro, rejeitado por Renly que planeja matá-lo no dia seguinte. Renly porém é assassinado por uma sombra gerada por Melisandre e muitos de seus vassalos imediatamente juram lealdade a Stennis. Por sua vez, os Tyrell ficam ao lado dos Lannisters e oferecem a jovem viúva Margaery em casamento ao rei Joffrey.
Stannis ataca Porto Real por mar mas é derrotado por Tyrion Lannister, que faz explodir metade de sua frota e, com a chegada de mais reforços trazidos por Tywin Lannister, é obrigado  se retirar.

A Storm of Swords 
Stannis se retira para Pedra do Dragão com o que sobrou de seu exército e aprisiona Lorde Alester Florent, sua Mão do Rei e um dos primos de sua esposa, por tentar oferecer um acordo de paz aos Lannister. Outro dos primos de Selyse, Axel Florent, castelão da fortaleza, quer se tornar a nova Mão do Rei e apresenta um plano de atacar a Ilha Claw, em represália por Lorde Cetigar ter se ajoelhado para Joffrey. Antes de aceitar, Stannis quer ouvir a opinião de Davos, que foi ameaçado por Axel para concordar com o plano. Davos porém repele a ideia chamando-a de diabólica, já que o povo da Ilha Claw está quase sem defesas porque seus soldados haviam lutado e morrido por Stannis. Por este conselho honesto, Stannis nomeia Davos como sua Mão do Rei e lhe dá os títulos de Lorde de Rainwood e Almirante do Mar Estreito. Melissandre diz a Stannis para queimar na fogueira Edric Storm, o bastardo concebido na cama nupcial de Stannis pelo rei Robert com Delena, um sacrifício para fazer despertar os dragões de Pedra do Dragão. Stannis fica em dúvida em sacrificar Edric mas usa o sangue dele em três sanguessugas que são queimadas para amaldiçoar os reis rivais,  Balon Greyjoy, Joffrey Baratheon e Robb Stark. Após a morte de Balon e Robb em circunstâncias diferentes, Stannis concorda com o sacrifício de Edric se Joffrey morrer. 

Ao ouvir a notícia da morte de Joffrey em Porto Real, Davos conspira com o primo de Stannis, Ser Andrew Estermont, e contrabandeia Edric de Pedra do Dragão para as Cidades Livres para salvar sua vida. Depois Davos persuade Stannis a velejar para o Norte para destruir o ataque dos Selvagens contra a Patrulha da Noite, que guarda A Muralha. Após Melisandre queimar o caído em desgraça  Alester Florent na fogueira, como um sacrifício para que  R'hllor proporcione ventos favoráveis à frota, Stannis junta seu exército e sua marinha e viaja em direção ao Norte, derrotando o exército Selvagem com poucas baixas. Depois da batalha ele continua no quartel-general da Patrulha em Castle Black para negociar um acordo com os Selvagens e oferece a Jon Snow, filho bastardo de Ned Stark, legitimá-lo pela sua ajuda. Jon declina da oferta e é eleito Lorde Comandante da Patrulha da Noite.

A Feast for Crows e A Dance with Dragons 
Stannis envia corvos às Casas do Norte autonomeando-se rei e pedindo sua ajuda, mas apenas a Casa Karstark e uma parte da Casa Umber juram aliança. Stannis queima na fogueira o rei dos Selvagens, Mance Rayder, e a maioria dos Selvagens se ajoelham para ele; ele entretanto não sabe que Melisandre usou seus feitiços e trocou Rayder por outro guerreiro queimado no lugar dele. Para conquistar o Norte, Stannis planeja atacar o castelo The Dreadfort, o lar da Casa Bolton, com a ajuda de Arnolf Karstark, castelão de Karhold. Sem o seu conhecimento porém, Karstaf, que havia lhe jurado aliança, está trabalhando junto com os Bolton para colocar Stannis num armadilha. Aconselhado por Jon, ao invés disso Stannis atravessa as montanhas do Norte e ataca os clãs desta região em Deepwood Motte, expulsando os nascidos nas Ilhas de Ferro que mantém o castelo e capturando Asha Greyjoy. Ele restitui o castelo à Casa Glover, ganhando seu apoio e o da Casa Mormont. Stannis então marcha para Winterfell para enfrentar os Bolton, junto com os exércitos de Arnolf Karstark e de Mors Umber. 

Diferente da série de televisão, onde ele é realmente morto, tempos depois que Stannis sai com os exércitos para Winterfell, uma carta é enviada para Jon Snow na Muralha por Ramsay Bolton,  dando notícia de que Stannis Baratheon foi derrotado e morto, mas não se sabe o quanto desta carta seria verdade. Em 2015, o autor George R. R. Martin confirmou a um fã que Stannis estará de volta vivo nos próximos livros.

Genealogia 

|- 
|style="text-align: left;"|Notas:

|}

Série de televisão

2ª temporada (2012) 
Stannis cai sob a influência da sacerdotisa Melisandre, que acredita que ele seja a reencarnação de Azor Ahai, uma figura messiânica em sua fé. Após a morte do irmão e rei Robert, ele reivindica o trono e se autoproclama rei, já que os filhos de Robert e Cersei Lannister são produto do incesto dela com o irmão. Entretanto, muitos dos vassalos militares da Casa Baratheon e da Casa Tyrell apoiam a reivindicação de seu irmão mais novo e carismático, Renly, devido a seu casamento com Margaery Tyrell. 

Stannis tenta negociar com o irmão, oferecendo a ele a chance de ser seu herdeiro, rejeitado por Renly que planeja matá-lo no dia seguinte. Renly porém é assassinado por uma sombra gerada por Melisandre e muitos de seus vassalos imediatamente juram lealdade a Stannis. Por sua vez, os Tyrell ficam ao lado dos Lannisters e oferecem a jovem viúva Margaery em casamento ao rei Joffrey. Stannis ataca Porto Real por mar mas é derrotado por Tyrion Lannister, que faz explodir metade de sua frota e, com a chegada de mais reforços do inimigo, é obrigado  se retirar. Porém, ele é convencido pela mágica de Melisandre a continuar sua luta, quando ela lhe mostra uma visão de uma batalha nas chamas.

3ª temporada (2013) 
Stannis compra um dos bastardos de Robert, Gendry, da Irmandade sem Bandeiras, e planeja sacrificá-lo para continuar sua busca pelo Trono de Ferro. Após Davos Seaworth questionar este método de ação, ele usa três sanguessugas para extrair-lhe sangue da pele e as joga no fogo, pedindo a morte de seus três reis inimigos, Joffrey Baratheon, Robb Stark e  Balon Greyjoy. Quando toma conhecimento da morte de Robb, Davos liberta Gendry secretamente para impedir que Stannis o sacrifique. Stannis condena Davos à morte, mas Melisandre o convence a não cumprir a sentença; ao invés disso, Stannis, Davos e Melisandre viajam para o Norte com seus exércitos para ajudar a Patrulha da Noite contra o ataque dos Selvagens, que avançam para a Muralha.

4ª temporada (2014) 
Stannis recebe a notícia da morte de Joffrey e castiga Davos novamente por ter libertado Gendry e por não conseguir formar um exército adequado após a derrota em Blackwater. Davos então escreve ao Banco de Ferro de  Braavos em nome de Stannis, pedindo ajudando para conseguir formar e pagar um exército. Os banqueiros estão propensos a recusar o pedido de empréstimo mas Davos os convence que Stannis é o único a quem eles podem recorrer já que Tywin Lannister está próximo da velhice. Stannis e seu exército chegam à Muralha logo após o início da batalha de Castle Black, interrompendo uma discussão entre Jon Snow e Mance Rayder e esmagando a força selvagem. Stannis descobre que Jon é o filho bastardo de Ned Stark e, por conselho deste, apenas prende Rayder e seus homens ao invés de matá-los. Mais tarde, ele participa do funeral dos homens da Patrulha que morreram na batalha.

5ª temporada (2015) 
Stannis começa a planejar a retomada do Norte de Roose Bolton, esperando recrutar o exército de selvagens de Mance Rayder, se Rayder se ajoelhar lhe jurando lealdade. Rayder recusa e Stannis ordena que ele seja queimado na fogueira mas Melisandre, usando seus poderes, o troca por outro guerreiro a quem dá a mesma aparência de Rayder. Stannis oferece a Jon sua legitimação como um Stark para conquistar a lealdade dos nortistas que se recusam a reconhecê-lo como seu rei, mas Jon  recusa preferindo se manter leal a seus votos à Patrulha da Noite. Stannis marcha com seus homens para Winterfell mas uma tempestade de neve atrasa a marcha e no caos que se segue homens de Ramsay Bolton se infiltram entre suas forças e destroem seus suprimentos, queimando-os. Melisandre persuade um relutante Stannis a queimar a própria filha,  Shireen, em sacrifício na fogueira, para obter as boas graças do deus vermelho e fazer desaparecer a tormenta. 

Após o sacrifício, a tempestade some e o tempo clareia, mas metade do exército deserta em revolta e sua mulher se suicida, carregada de culpa; Melisandre foge de volta para Castle Black. Stanis decide continuar a marcha, mesmo sem cavalos, mas quando chegam a Winterfell são atacados por uma carga de cavalaria de Bolton e destruídos. Stannis sobrevive ferido, deitado encostado numa árvore, e é encontrado assim por Brienne de Tarth, uma ex-integrante da Guarda Real de seu irmão Renly, a quem havia jurado lealdade e protegê-lo com a vida. Stannis confessa a Brienne ter matado o irmão usando mágica de sangue e é decapitado por ela, dizendo antes que o está executando em nome do rei por direito Renly Baratheon. Como o único remanescente do sangue Baratheon é Gendry, um filho bastardo de Robert, a morte de Stannis marca o fim da Casa Baratheon.

Recepção crítica 

O ator inglês Stephen Dillane recebeu críticas positivas por sua atuação como Stannis Baratheon, especialmente na quinta temporada. Em sua crítica para "Sons of the Harpy", Sarah Hughes do The Guardian escreveu: "Stephen Dillane sempre foi maravilhoso em nos mostrar o cerne deste homem rígido e complexo." Sua atuação no mesmo episódio também foi positiva. comentários de Vulture. Harri Sargeant da Hypable escreveu: "Stephen Dillane sempre foi um dos atores mais elegantes do show, e seus últimos momentos como o Rei que Quase Foi, foi visto como comandando uma atuação como sempre." Em sua crítica para Mother's Mercy, Meghan O'Keefe do Decider escreveu: "Quer você goste de Stannis ou não, você tem que admitir que Stephen Dillane teve uma performance monumental nesta temporada". Cindy Davis do Pajiba escreveu "Depois da morte aparentemente sem sentido de Shireen, é uma prova das habilidades fenomenais de Stephen Dillane que poderíamos sentir qualquer coisa por um homem que viu sua filha ser queimada viva." Nick Steinberg do Goliath escreveu: "O crédito deve ir para Stephen Dillane por sua atuação, especialmente nos últimos episódios em que ele teve que transmitir uma forma de tragédia sombria que efetivamente transmitiu a queda do personagem." De sua parte, Dillane expressou dúvidas sobre sua atuação, dizendo ao jornal The Times: "Eu não sabia o que estava fazendo até que terminamos as filmagens e já era tarde demais. O estrago estava feito. Achei que ninguém acreditaria em mim e fiquei bastante desanimado no final. Senti que havia construído o castelo sobre fundações inexistentes”.

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Cavaleiros fictícios